Список кантри-альбомов №1 в США в 1994 году (Top Country Albums 1994) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1994 году  по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard. Абсолютным лидером года по числу недель на № 1 стал альбом кантри-певца Тим Макгро Not a Moment Too Soon (26 недель), он же стал  лучшим и по итогам года.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1994 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1994 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1994 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1994 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1994 года
1994 год в музыке США